Лео́нов — російське прізвище, походить від імені Леон. Жіноча форма прізвища — Лео́нова.

Особи

Леонов 
 Леонов Андрій Євгенійович ( 1959) — радянський і російський актор театру і кіно. Заслужений артист Росії (1997).
 Леонов Валентин Іванович (1904—1942) — український радянський розвідник.
 Леонов Валерій Петрович ( 1945) — український і російський диригент.
 Леонов Володимир Володимирович — командир ескадрильї ДСНС, кавалер ордена «За мужність» І ступеня.
 Леонов Геннадій Артемович (1912—1973) — український радянський жи­вописець і педагог.
 Леонов Едуард Володимирович ( 1974) — український політик, народний депутат України від ВО «Свобода»
 Леонов-Гладишев Євген Борисович ( 1952) — російський актор.
 Леонов Євген Павлович (1926—1994) — радянський актор театру і кіно
 Леонов Іван Антонович — Герой Росії
 Леонов Леонід Іванович ( 1949) — майстер спорту СРСР міжнародного класу з автомобільного спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Леонов Леонід Максимович (1899—1994) — радянський письменник
 Леонов Максим Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Леонов Микола Олександрович (1982—2014) — український кікбоксер, майстер спорту міжнародного класу
 Леонов Микола Степанович (1824—1877) — російський генерал, учасник Кавказьких походів і російський-турецької війни 1877—1878 рр.
 Леонов Олександр Андрійович ( 1996) — український музикант, піаніст.

 Леонов Олексій:
 Леонов Олексій Дмитрович ( 1982) — український скульптор.
 Леонов Олексій Олександрович ( 1983) — український ресторатор, меценат. Народний депутат України 9-го скликання. Член партії «Слуга народу».

 Леонов Револьд Олександрович (1925—1994) — радянський хокеїст і тренер.
 Леонов Ростислав Вадимович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Леонов Сергій В'ячеславович ( 1976) — український вчений, економіст.
 Леонов Степан Степанович (1834—1892) — російський генерал, учасник російський-турецької війни 1877—1878 рр.

Леонова 
 Леонова (Свиридова) Альона Валентинівна ( 1962) — російська співачка, авторка пісень, композиторка, актриса, телеведуча.
 Леонова Надія Сергіївна (1929—2013) — доярка, Герой Соціалістичної Праці.

Герої Радянського Союзу 
 Леонов Віктор Миколайович (1916—2003) — двічі
 Леонов Демократ Володимирович
 Леонов Іван Дмитрович (1915—1944)
 Леонов Іван Михайлович
 Леонов Михайло Іванович
 Леонов Микола Васильович
 Леонов Микола іванович
 Леонов Леонід Максимович
 Леонов Олексій Архипович (1934—2019) — радянський космонавт, що першим вийшов у відкритий космос, двічі Герой Радянського Союзу
 Леонов Павло Петрович

Примітки